Фотограф:
 Фотограф — человек, создающий фотографии при помощи фотоаппарата.
 «Фотограф» — бронзовая скульптура Владимира Жбанова, установленная возле многоступенчатого фонтана на Минском Комаровском рынке.
 «Фотограф» — песня Аллы Пугачёвой на стихи Ильи Резника.

Фильмы 
 «Фотограф» — американский фильм 1992 года.
 «Фотограф» — американский фильм 1998 года.
 «Фотограф» — американский фильм 2000 года.
 «Фотограф» — российский телесериал 2008 года.
 «Фотограф» — польский фильм 2014 года.

Компьютерные игры 
 Ф.О.Т.О.Г.Р.А.Ф — модификация для S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля.